«Еркир Медиа» () — телекомпания в Армении.

Телеканал является ресурсом, поддерживающим идеологию и позиции Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн». Телеканал основан в 2003 году. 29 декабря 2004 года от Национальной комиссии телевидения и радио Армении получила лицензию на вещание на 56-м дециметровом канале. Телекомпания имеет корреспондентские пункты в США (Лос-Анджелес, Бостон), Грузии, Ливане, России, Турции, Иране, Сирии и во Франции.

Спутниковое вещание 
С 28 июня 2010 года телеканал начал вещание по всему миру посредством спутника Hot Bird. Начало вещания было приурочено ко дню независимости Демократической Республики Армения. С июля 2012 г. спутниковое вещание на hotbird временно прекращено.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Телевидение Армении — Армения ТВ Онлайн

Примечания 

Телеканалы Армении
Дашнакцутюн
Телеканалы, запущенные в 2003 году
Телеканалы на армянском языке
HD-телеканалы